Михаи́л Поспе́лов: Поспелов, Михаил Дмитриевич (1884—1963) — прототип таможенника Верещагина, штаб-ротмистр пограничной стражи РИ, полковник погранвойск СССР, первый начальник учебной пограничной школы г. Ашхабад.
 Поспелов, Михаил Иванович (в монашестве Андрей; 1820—1868) — епископ Русской православной церкви, викарий Владимирской епархии.
 Поспелов, Михаил Иоаннович (1878—1943) — настоятель Благовещенской церкви на Васильевском острове (1915—1920).